Кабриер-д’Авиньон () — коммуна во французском департаменте Воклюз региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Относится к кантону Л’Иль-сюр-ла-Сорг.

Географическое положение  
 
 
Кабриер-д’Авиньон расположен в 28 км к востоку от Авиньона. Соседние коммуны: Горд на северо-востоке, Сен-Панталеон, Гульт и Бометт на юго-востоке, Кустелле на юге, Лань на западе, Фонтен-де-Воклюз на северо-западе.

Демография 
Население коммуны на 2010 год составляло 1810 человек.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Венсан, романского происхождения.
 Замок XIII века, переделан в конце XVI века.
 Кедровый лес у подножия гор Воклюза к северу от коммуны, занимает 5 га.
 Часовня Сент-Эзеб на юге коммуны.
 Мемориальная колонна в память о 1545 годе.
 Оратория Богородицы, 1968 год.
 Остатки чумной стены 1721 года на севере коммуны.
 Музей лаванды в Кустелле.

Ссылки 
 Официальный сайт коммуны  
 Национальный институт статистики